Acebedo steht für:

 Acebedo (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Kings County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

geographische Objekte in Spanien:
 Acebedo (Celanova), Ort in der Gemeinde Celanova, Provinz Ourense, Autonome Gemeinschaft Galicien
 Acebedo (Cerceda), Ort in der Gemeinde Cerceda, Provinz A Coruña, Autonome Gemeinschaft Galicien
 Acebedo (Forcarey), Ort in der Gemeinde Forcarey, Provinz Pontevedra, Autonome Gemeinschaft Galicien
 Acebedo (Grado), Ort in der Gemeinde Grado, Provinz Asturien, Autonome Gemeinschaft Asturien
 Acebedo (Lalín), Ort in der Gemeinde Lalín, Provinz Pontevedra, Autonome Gemeinschaft Galicien
 Acebedo (León), Ort und Gemeinde in der Provinz León, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León
 Acebedo (Montaña de Riaño), Gemeinde in der Provinz León, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León
 Acebedo (Piloña), Ort in der Gemeinde Piloña, Provinz Asturien, Autonome Gemeinschaft Asturien
 Acebedo (Soto), Ort in der Gemeinde Soto, Provinz Asturien, Autonome Gemeinschaft Asturien
 Acebedo (Valdegovía), Ort in der Gemeinde Valdegovía, Provinz Álava, Autonome Gemeinschaft Baskenland
 Acebedo (Villaviciosa), Ort in der Gemeinde Villaviciosa, Provinz Asturien, Autonome Gemeinschaft Asturien

Acebedo ist der Familienname folgender Personen:

 Edmundo Acebedo († 1925), uruguayischer Fußballspieler